

Geografia 
 Priolo Gargallo – comune italiano in provincia di Siracusa
 Borgo Priolo – comune italiano in provincia di Pavia

Persone 
 Antonio Priolo (1891-1978) – politico italiano
 Francesco Priolo (1961) – docente, accademico e rettore italiano
 Gino Priolo (1912-1943) – militare e aviatore italiano

Altro
 Villino Priolo – antica villa di Catania